

Presentación previa 
No hay campeón defensor ya que se trata de la primera edición del torneo.

El dúo croata-ruso Toni Androić y Andrey Kuznetsov ganaron el título, derrotando a la pareja formada por el venezolano Roberto Maytín y el mexicano Miguel Ángel Reyes-Varela por 7-5, 7-5.

Cabezas de serie 
  Rameez Junaid /  Michal Mertiňák (Semifinales)
  Lukáš Dlouhý /  Mateusz Kowalczyk (Semifinales)
  Martin Emmrich /  Gero Kretschmer (Cuartos de final)
  František Čermák /  Dominik Meffert (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro principal

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Praga-2 2014